

Palmarès
 Campione NBDL (2005)

Collegamenti esterni